La Leptogenèse concerne deux notions :

 le Livre des Jubilés, aussi appelé en grec « leptogenèse », est un texte faussement attribué à Moïse ;
 la leptogénèse est, en cosmologie, un processus analogue à la baryogénèse, mais pour les leptons.